Pomník T. G. Masaryka může být:

 Pomník T. G. Masaryka (Hodkovice nad Mohelkou)
 Pomník T. G. Masaryka (Hradec Králové)
 Pomník T. G. Masaryka (Jáchymov)
 Pomník T. G. Masaryka (Karlovy Vary)
 Pomník T. G. Masaryka (Most)
 Pomník T. G. Masaryka (Poděbrady)
 Pomník T. G. Masaryka (Praha, Hradčany)